Osoby
 Christian Noël – francuski szermierz
 Fabrice Noël – haitański piłkarz
 Leon Noël – francuski prawnik i dyplomata
 Magali Noël – francusko-turecka piosenkarka

Inne
 (1563) Noël – planetoida z pasa głównego asteroid
 Natalis (Noël) − imię
 Noël – album zespołu The Priests
 Noël – album amerykańskiego piosenkarza Josha Grobana

Zobacz też
 Noel